Официальный рейтинг снукеристов на сезон 1999/2000 представляет собой сумму рейтинговых очков, набранных снукеристами за предыдущие два сезона (1997/98 и 1998/99) и является определяющим в распределении сеяных мест на все рейтинговые турниры данного сезона. Ниже представлен так называемый «Топ-32» — список лучших игроков по итогам двух сезонов.

Топ-32

Ссылки 
 Официальный рейтинг снукеристов на Snooker.org  
 Рейтинг в Архиве снукера Криса Тернера 

Официальный рейтинг снукеристов по сезонам
1999 год в снукере
2000 год в снукере